Turniej judo na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 2022, odbył się w dniach 1–3 sierpnia 2022 w kompleksie sportowym – Coventry Stadium & Indoor Arena.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 Dane na stronie Birmingham2022.com
 Wyniki na stronie Ijf.org
 Wyniki na stronie Judoinside.com

Judo w Wielkiej Brytanii
2022 w judo
Igrzyska Wspólnoty Narodów 2022